Antonio Muñoz puede referirse a:

 Antonio Muñoz (1884-1960), arquitecto italiano.
 Antonio Muñoz (1951-), tenista español.
 Antonio Muñoz Cariñanos (1942-2000), médico militar español (víctima mortal de ETA).
 Antonio Muñoz De Mesa (1972-), cineasta y presentador de TV español.
 Antonio Muñoz Degrain (1840-1924), pintor español.
 Antonio Muñoz Gómez (1968-), futbolista español.
 Antonio Muñoz Martínez, alcalde de Sevilla.
 Antonio Muñoz Molina (1956-), escritor español, miembro de la RAE.
 Antonio Muñoz Monge (1945-), periodista y escritor peruano.
 Antonio Muñoz Tébar (1792-1814), político venezolano.
 Antonio Muñoz Vera (1945-), presidente del "Cádiz Club de Fútbol".
 José Antonio Muñoz.